Waterslag (hydraulica), een begrip bij hydraulica
Waterslag (bouwkunde), een bouwkundig gevelonderdeel
Waterslag (Asimov)